Корболихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Третьяковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Корболиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1360 человек, в том числе 658 мужчин и 702 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1325 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Корболиха,
 посёлок Чеканово.

Примечания 

Муниципальные образования Третьяковского района
Сельские поселения Алтайского края